Квирикашвили — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Квирикашвили, Варлам Самсонович (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Квирикашвили, Георгий Джемалович (род. 1967) — грузинский политический и государственный деятель.
 Квирикашвили, Мераб (род. 1983) — грузинский регбист,